I Campionati del mondo di beach volley 2011 si sono svolti dal 12 giugno al 19 giugno 2011 presso il Foro Italico di Roma, in Italia.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati in dettaglio

Torneo maschile

Torneo femminile

Voci correlate
Campionati mondiali di beach volley

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Campionati mondiali di beach volley
Competizioni sportive a Roma
Pallavolo a Roma